Bastrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bastrup (Asp Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asp Sogn
 Bastrup (Skamby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skamby Sogn
 Bastrup (Uggeløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Uggeløse Sogn
 Bastrup (Vamdrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vamdrup Sogn
 Bastrup (Årby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Årby Sogn